Apium vulgare  puede referirse a la:
descrita por Bub. en 1899 es  Apium graveolens de (L.)  
descrita por Lam.  en 1866 es Petroselinum crispum subsp. crispum de (Mill.) Fuss

Galería

Referencias